Horvátország
Remetinec falu Gradec községben, Zágráb megyében
Remetinec falu Novi Marof községben, Varasd megyében
Remetinec Zágráb városrésze a Szávától délre, Zágráb megyében